Marc Gavi Apici, gastrònom romà que visqué durant el regnat de Tiberi.
 Apici, cuiner del  dC.